Porter (professió), persona que en un hotel, edifici d'apartaments o altres similars presta determinats serveis a l'entrada dels mateixos 
 Porter electrònic o automàtic aparell que serveix per controlar l'accés a una instal·lació o edifici.
 Porter (futbol), jugador de futbol que defensa la porteria del seu equip.
 Porter (esport), jugador que defensa la porteria del seu equip.
 Toponímia:
 Porter (Indiana)
 Porter (Maine)
 Porter (Minnesota)
 Porter (Oklahoma)
 Porter Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Malone-Porter, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington.
 Platja de Cala en Porter, platja d'Alaior a l'illa de Menorca.
 Biografies:
 Archer John Porter Martin (1910 - 2002), químic anglès.
 Arthur Kingsley Porter (Stamford, Connecticut, 1883 - 1933), historiador de l'art estatunidenc.
 Cole Porter (1891 – 1964), compositor americà.
 Edwin S. Porter (1870 – 1941), director de cinema nord-americà
 Fitz John Porter (1822 - 1901), general de la Unió durant la Guerra Civil dels Estats Units 
 George Porter (1920 - 2002), químic anglès
 Josep Porter i Rovira (Montblanc, 1901 - Barcelona, 1999), llibreter, bibliògraf i bibliòfil català 
 Michael E. Porter (Ann Arbor, Michigan, 1947), economista estatunidenc.
 Miquel Porter i Moix (1930 - 2004), historiador català
 Montel Vontavious Porter (1973), lluitador professional dels Estats Units
 Pedro Porter i Casanate (Saragossa, ~1610 - Concepción, Xile, 1662), mariner i explorador castellà.
 Pleasant Porter (1840 - 1907), cap amerindi creek
 Quincy Porter (New Haven, Connecticut, 1897 - Bethany, Connecticut, 1966), compositor i professor de música estatunidenc 
 Rodney Robert Porter (1917 - 1985), bioquímic anglès
 Thomas Conrad Porter (1822-1901), botànic conegut per l'abreviatura taxonòmica Porter
 Miscel·lània:
 Prêt-à-porter
 Diamant de Porter, model econòmic desenvolupat per Michael E. Porter.